Pangal bezeichnet:
 Meitei-Pangal, kurz Pangal, muslimische, Meitei-sprechende Bevölkerungsgruppe im nordindischen Bundesstaat Manipur
 Pangal (Fluss), ein Fluss in Chile in der Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Nebenfluss des Rapel
 Pangal (Indien), Dorf im Distrikt Thanjavur des südindischen Bundesstaates Tamil Nadu
 Pangal, Ortsteil (Barangay) der Kleinstadt Danglas auf der philippinischen Insel Luzon